Filesystem Hierarchy Standard
 Fiscale Hogeschool
 Frederik Hendrikschool